Olejniczak ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Olejniczak (* 1954), polnischer Jazzmusiker (Tenor- und Sopransaxophon)
 Danuta Olejniczak (* 1952), polnische Politikerin (Bürgerplattform)
 Dawid Olejniczak (* 1983), polnischer Tennisspieler
 Klaus Olejniczak (1945–2016), deutscher Pharmakologe
 Michał Olejniczak (* 2001), polnischer Handballspieler
 Stanisław Olejniczak (1938–2022), polnischer Basketballspieler
 Verena Olejniczak Lobsien (* 1957), deutsche Anglistin und Hochschullehrerin
 Wojciech Olejniczak (* 1974), polnischer Politiker (SLD) und Wirtschaftswissenschaftler